Александр Васильевич Фоми́н:
 Фомин, Александр Васильевич (1867—1935) — советский ботаник, организатор науки, академик АН УССР.
 Фомин, Александр Васильевич (род. 1959) — генерал-полковник, заместитель Министра обороны Российской Федерации.